Tizana puede referirse a:

 Tizana, una bebida de Venezuela.
 Tizana, un tipo de carbón vegetal.
 Tizana, banda chilena de fusión latinoamericana.